

Cinema 
 The Tie That Binds – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Essanay
 The Tie That Binds – cortometraggio del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
 The Tie That Binds – cortometraggio del 1914 diretto da Frederick Vroom
 The Tie That Binds – cortometraggio del 1915 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Tie That Binds – film del 1923 diretto da Joseph Levering
 Legame mortale (The Tie That Binds) – film del 1995 diretto da Wesley Strick

Letteratura 
 Vincoli : alle origini di Holt (The Tie That Binds) – romanzo di Kent Haruf del 1984